Das Ladies Open Biel Bienne 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Biel/Bienne. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2017. Das Turnier fand vom 10. bis 16. April 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ladies Open Biel Bienne 2017 fand vom 8. bis 10. April 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  des Turniers
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Biel/Bienne